Янежич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Янежич, Андрей  (1912—?) — словенский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии.
 Янежич, Антон  (1828—1869) — словенский писатель, лингвист, грамматик.